Název Květnice může označovat:

Květnice – obec v okrese Praha-východ, kraj Středočeský
Květnice (hrad)
Květnice (opevnění)
Květnice (470 m) – dvojvrchol při severozápadním okraji města Tišnova
Zahrada Květnice – zahradní objekt v Praze na Petříně
Na Květnici – ulice v Praze 4 v Nuslích 
 Květnice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Brno-venkov